National pode ser:

 National - fabricante japonês de eletrodomésticos
 The National - banda de indie rock dos E.U.A
 The National (álbum) - disco de estréia da banda de mesmo nome
 National Broadcasting Company - rede pública de rádio dos E.U.A.

Desambiguação